

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Sarasota – città della Florida
 Contea di Sarasota – contea della Florida
 Sarasota Bay – laguna della Florida

Sport 
 Sarasota Grand Prix – torneo di tennis statunitense
 Sarasota Open – torneo professionistico di tennis statunitense

Altro 
 Sarasota Music Festival – festival di musica statunitense
 Sarasota Opera House – teatro di Sarasota